Felsner ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Felsner (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Hermann Felsner (1889–1977), österreichischer Fußballtrainer
 Johannes Felsner (* 1998), österreichischer Fußballspieler